Surat (Puy-de-Dôme) — comuna francesa de Auvergne
 Surate — uma cidade da Índia, no estado de Gujarate

Desambiguações de topônimos